Малда — многозначный термин.

 Малда — город в Индии (штат Западная Бенгалия).
 Малда — округ в Индии (штат Западная Бенгалия).
 Малда — село в Южной Осетии (Знаурский район).
 Малда — деревня в Эстонии, уезд Пярнумаа.